Tamás József (1911–1966) fazekas, a Népművészet Mestere
 Tamás József (1914) színész
 Tamás József (1944) a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspöke
 Tamás József (1965) öttusázó, triatlonista
 Tamás József (1868–1931) építész

Jegyzetek